Алекса́ндр Вале́рьевич Шипу́ло (, род. , д. Приветок, Сенненский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский государственный и политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва. В Палате представителей занимает должность заместителя председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Биография 
Родился 15 августа 1972 года в деревне Приветок Сенненского района Витебской области.

Имеет высшее образование, окончил Витебский медицинский институт по специальности «Лечебное дело»; клиническую ординатуру Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета по специальности «Акушерство и гинекология».

Работал санитаром Полоцкой городской станции скорой помощи; врачом-акушером-гинекологом женской консультации отделенческой больницы на ст. Барановичи; клиническим ординатором клинической ординатуры Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета; врачом-акушером-гинекологом, заместителем заведующего родильным домом, заведующим родильным домом Борисовской центральной районной больницы; главным врачом Борисовского родильного дома.

Избирался депутатом Минского областного Совета депутатов 28-го созыва, Борисовского районного Совета депутатов 27-го и 28-го созывов.

17 ноября 2019 года, на прошедших парламентских выборах, был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания по Борисовскому городскому избирательному округу № 62. По результатам голосования, за его кандидатуру были поданы 39 010 голосов (73,52 % от общего числа), при этом явка избирателей на округе составила 76,2 %.

Депутат Палаты представителей

VII созыв (с 6 декабря 2019) 
Во время функционирования Палаты представителей VII созыва является заместителем председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике.

Законопроекты:

 «О ратификации ратификации Конвенции Совета Европы по фальсифицированной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения».

Выборы

Награды 
Награжден нагрудным знаком Министерства здравоохранения «Отличник здравоохранения Республики Беларусь».

Семья 
Женат, имеет сына и дочь.

Примечания 

Депутаты Минского областного совета
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании